Ulstrup (Favrskov), plaats in gemeente Favrskov
Ulstrup (Kalundborg), plaats in gemeente Kalundborg
Ulstrup (parochie), parochie in gemeente Vesthimmerland